Lijst van rijksmonumenten in Niekerk (De Marne)
 Lijst van rijksmonumenten in Niekerk (Grootegast)